В одиночному розряді тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мерседес Пас здобула титул, у фіналі перемігши Енн Гроссман 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Гретхен Магерс (2-ге коло)
 Манон Боллеграф (півфінал)
 Рейчел Макквіллан (2-ге коло)

 Анджеліка Гавальдон (1-ше коло)
 Вілтруд Пробст (2-ге коло)
 Ніколь Брандтке (1-ше коло)
 Патрісія Тарабіні (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1990